Hochhausen ist der Name folgender Orte:

 Hochhausen (Haßmersheim), Ortsteil der Gemeinde Haßmersheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hochhausen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hochhausen (Tauberbischofsheim), Ortsteil der Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hochhausen (Gemeinde Lichtenau), Ortschaft der Gemeinde Lichtenau im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hochhaus (Begriffsklärung)
 Hohausen